CFDS steht als Abkürzung für:
 Canadian Forces Dental Services, zahnmedizinischer Dienst der kanadischen Streitkräfte 
 Chartered Financial Data Scientist, Fortbildungsprogramm im Bereich Data Science

CfDS steht als Abkürzung für:
 Commission for Dark Skies, eine britische Lobbyorganisation

Abkürzung